Raphaël Larrère (1942), ingénieur français ;
 Catherine Larrère (1944), philosophe française ;
 Mathilde Larrère (1970), historienne française.